Герберт Альберт (; , Бад-Лаузик — , Бад-Райхенхалль) — немецкий дирижёр и пианист.

Учился в Гамбурге у Карла Мука и в Лейпциге у Германа Грабнера и Роберта Тайхмюллера. Первоначально начал карьеру пианиста, но быстро перешёл к дирижированию. С 1926 по 1934 год работал в Рудольштадте, Кайзерслаутерне и Висбадене. В 1934 году возглавил оркестр в Висбадене, в 1937 — Штутгартскую оперу, в 1944 году занял аналогичную должность в опере Бреслау.

В 1946—1948 годах Герберт Альберт был капельмейстером и главным дирижёром Лейпцигского оркестра Гевандхауза, в 1950—1952 руководил оперным театром в Граце, а в 1952—1963 годах — Национальным театром Мангейма. После этого Альберт сосредоточился на исполнении фортепианных концертов в качестве пианиста и дирижёра одновременно.

Ссылки 
 
 

Академические музыканты Германии
Оперные дирижёры